Das Interzonenturnier Stockholm 1962 wurde von Januar bis März 1962 als Rundenturnier mit 23 Teilnehmern in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ausgetragen. Es war das fünfte Interzonenturnier des Weltschachbundes FIDE und sollte die Teilnehmer des Kandidatenturniers im selben Jahr ermitteln. Es partizipierten die Sieger der Zonenturniere sowie ausgeschiedene Teilnehmer des letzten WM-Zyklus. Überlegen mit zweieinhalb Punkten Vorsprung siegte Bobby Fischer. Neben ihm qualifizierten sich für das Kandidatenturnier noch die Spieler auf den Plätzen 2 bis 6 – Efim Geller, Tigran Petrosjan, Viktor Kortschnoi, Miroslav Filip sowie Pál Benkő. Letzterer wurde zwar in dem wegen Punktgleichheit nötig gewordenen Ausscheidungsturnier nur Zweiter, profitierte aber von einer 1959 erlassenen FIDE-Regelung, die die Anzahl sowjetischer Spieler in Kandidatenturnieren auf drei begrenzte, weswegen Leonid Stein nicht teilnehmen durfte.

Abschlusstabelle

Turnier um Platz 6

Weblinks 
 
 Highlights auf mark-weeks.com

1962
Schachwettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in Stockholm
Schachveranstaltung 1962